Рунт — фамилия. Известные носители:

 Рунт (Брюсова), Иоанна Матвеевна (1876—1965) — переводчица, жена Валерия Брюсова.
 Рунт (Погорелова), Бронислава Матвеевна (1885—1983) — её сестра, переводчица и редактор.
 Рунт, Мария Ивановна (1912—1992) — участница Великой Отечественной войны, летчик-бомбардировщик.